

Patronyme 

 Famille de Beauvau
 Pierre de Beauvau (1384-1436), chambellan de Louis II d'Anjou et gouverneur du roi Charles VII de France ;
 Louis de Beauvau (1410-1462), chambellan de René d'Anjou, fils du précédent ;
 Bertrand de Beauvau (1382-1474), petit-fils de Pierre de Beauvau, un des principaux serviteurs du roi René ;
 René de Beauvau, qui accompagna Charles d'Anjou en 1226 à la conquête du royaume de Naples et devint son connétable ;
 Henri de Beauvau, ambassadeur du duc de Lorraine à la cour de Rome à la fin du  ;
 René François de Beauvau du Rivau (1664-1739), archevêque de Toulouse et de Narbonne ;
 Marc de Beauvau-Craon (1679-1754), vice-roi, administrateur du duché de Toscane ;
 Marie Françoise Catherine de Beauvau-Craon (1711-1787), marquise de Boufflers, maîtresse du roi Stanislas  ;
 Marguerite de Beauvau-Craon, princesse de Lixin en premières noces puis maréchale duchesse de Lévis-Mirepoix. Célèbre amie de Louis XV et conseillère de mesdames de Pompadour et du barry.
 Charles Juste de Beauvau-Craon (1720-1793), maréchal de France ;
 Marc Étienne Gabriel de Beauvau-Craon (1773-1849), chambellan de  ;
 Charles de Beauvau-Craon (1793-1864), militaire et sénateur français, fils du précédent ;
 Marc de Beauvau-Craon (1816-1883), député de la Sarthe, fils du précédent ;
 Marc de Beauvau-Craon (1921-1982), dernier prince de Beauveau-Craon.

Toponyme 

 Beauvau, commune française du département de Maine-et-Loire ;
 Place Beauvau, place de Paris en face du ministère français de l'Intérieur, et par métonymie ce ministère.
 Hôtel de Beauvau, le bâtiment abritant le ministère français de l'Intérieur à Paris.

Voir aussi 
 Beauvau de la sécurité, une réunion entreprise en 2021 en France.